Fecher ist ein Name für

Personen:
 Anna-Katharina Fecher (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Fecher (1904–1986), deutscher Ingenieur
 Friedrich Fecher (Medailleur) (* um 1588; † um 1660), Medailleur und Goldschmied
 Hans Fecher (* 1930), deutscher Ökonom
 Johannes Fecher (1770–1821), deutscher Politiker, hessischer Landtagsabgeordneter, siehe Johannes Fächer

Anderes:
 Fechenheimer Wald